Příjmení Groll má více osobností:
 Albert Lorey Groll (1866–1952) – americký umělec
 Andreas Groll (1812–1872) – rakouský fotograf
 Ivana Grollová (* 1963) – česká velvyslankyně v Mongolsku a mongolistka
 Jacob Groll (* 1979) – rakouský filmový režisér
 Josef Groll (1813–1887) – bavorský sládek
 Sarah Israelit Groll (1925–2007) – izraelská egyptoložka